Internazionali BNL d’Italia 2014 (kobiety)
 Internazionali BNL d’Italia 2014 (mężczyźni)